Frederick Bates peut désigner :
 Frederick Bates (1777-1825), homme politique américain ;
 Frederick Bates (1829-1903), brasseur et naturaliste britannique.